Le Bataillon des lâches est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Bataillon des lâches (Advance to the Rear), film de George Marshall, sorti en 1964 ;
 Le Bataillon des lâches, album de bande dessinée de Richard Marazano, sorti en 2001.